Крошино  — топоним:

Беларусь 
 Крошино  — деревня,  Ветринский сельсовет, Полоцкий район, Витебская область
 Крошино  — деревня,  Ушачский сельсовет, Ушачский район, Витебская область
 Крошино  — остановочный пункт в Барановичском районе, Брестской области.

Россия 
 Крошино (Больше-Крошино) - исчезнувшая деревня, Мокроусовский район, Курганская область. http://mokrousova.bezformata.ru/listnews/pamyatnik-bolshe-kroshino/13394552/

Примечания